Gleser ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Heinrich Gleser (1734–1773), Schweizer Jurist und Historiker
 Ralf Gleser (* 1964), deutscher Prähistoriker